Buttersee steht für:

Buttersee (Herford), ein kleines Stillgewässer in Herford
Buttersee (Neustrelitz), einen See in Neustrelitz